Chembe steht für:

 Chembe, Ort in Malawi, siehe Cape Maclear
 Chembe (Sambia), Ort in Sambia
 Chembe (Distrikt), Distrikt in Sambia